

Étymologie 
Gontard est un nom de famille français issu du prénom germanique Gunthard (en latin : Gunt(h)ardus ; francisé en Gont(h)ard). Disparu à l'époque médiévale, ce prénom est composé des racines germaniques gund ("guerrier") et hard ("dur", "fort").

Gontard était à l'origine un nom fréquent dans la Drôme ; les Burgondes, un peuple germanique qui domina le Sud-Ouest de la Gaule vers l'an 500, sont peut-être à l'origine de l'introduction dans la région du prénom Gunthard, prénom qui donnera plus tard naissance au nom Gontard.

Prénom 
Gontard est un prénom d'origine germanique — aujourd'hui désuet — porté notamment par :
 Gontard, évêque de Mâcon () ;
 Gontard, évêque de Fréjus () ;
 Gontard, évêque de Valence et administrateur de Vienne () ;

Patronyme 
Le patronyme Gontard, dérivé du prénom homonyme, est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Claude Gontard (1805-1870), clown français ;
 Félix Gontard (1869-1933), clown français ;
 Guillaume Gontard (né en 1971), sénateur français ;
 Jean Gontard (1807-?), clown français ;
 Marc Gontard, (né en 1946), universitaire français ;
 Moris Gontard (né en 1940), peintre français ;
 Nicolas Gontard (né en 1985), coureur motocycliste français ;
 Susette Gontard (1769-1802), fut la muse et le grand amour du poète Friedrich Hölderlin.

Nom composé 
 Adrien Gamba-Gontard, acteur français.

Toponymes 
 Pont Marius-Gontard, pont à Grenoble.

Autre 
 Stéphane Gontard, chausseur français fondé en 1835. 

Homonymie de patronyme